Manuel Rojas pode se referir a:
 Manuel Rojas (futebolista) - futebolista chileno
 Manuel Rojas (escritor) - escritor chileno

Desambiguações de antropônimos